В мире животных:
 В мире животных — советская и российская телепередача, посвящённая зоологии.
 В мире животных — английская серия пластилиновых мультфильмов ().
В мире животных — китайский фильм 2018 года.